Ballon pode se referir a:
 Ballon (Charente-Maritime)
 Ballon (Sarthe)

Desambiguações de topônimos